Vrabče, plaats in Slovenië
Vrábče, gemeente in Tsjechië